The Landlubber – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Kalem Company
The Landlubber – cortometraggio del 1922 diretto da James D. Davis
A Deep Sea Liar (o The Landlubber) – cortometraggio del 1916 diretto da John Francis Dillon (come Jack Dillon]